Dystans społeczny (socjologia)
 Dystans społeczny (psychologia)
 dystansowanie społeczne w epidemiologii